Le tournoi de tennis de Berlin est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du  au .

Helga Schultze remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Virginia Wade.

En double mixte, la paire Virginia Wade et Tom Okker enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
Cinq joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Berlin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Berlin
Sport en Allemagne en 1968
Tennis en mai 1968
Tennis en juin 1968